

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 26, w tym 14 podstawowych

 Mała Wieś – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Żytno 
 Mała Wieś – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Cielądz 
 Mała Wieś – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Konopnica 
 Mała Wieś – część wsi Czernice w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Osjaków
 Mała Wieś – część wsi Nieszkowice Małe w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Mała Wieś – część wsi Wilkowisko w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Jodłownik
 Mała Wieś – część wsi Librantowa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Chełmiec  
 Mała Wieś – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Chełmiec 
 Mała Wieś – część wsi Wola Zabierzowska w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Niepołomice
 Mała Wieś – wieś w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Wieliczka 
 Mała Wieś – wieś w woj. mazowieckim, w pow. białobrzeskim, w gminie Promna 
 Mała Wieś – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Belsk Duży
 Mała Wieś – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Głowaczów
 Mała Wieś – część wsi Kijanka w woj. mazowieckim, w pow. lipskim, w gminie Chotcza
 Mała Wieś – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Mrozy 
 Mała Wieś – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Mała Wieś 
 Mała Wieś – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Raciąż 
 Mała Wieś – część wsi Repki w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Repki
 Mała Wieś – część wsi Warzyce w woj. podkarpackim, w pow. jasielskim, w gminie Jasło
 Mała Wieś – przysiółek wsi Pomysk Wielki w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Bytów
 Mała Wieś – część wsi Węgleszyn w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Oksa 
 Mała Wieś – część wsi Złota w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Złota
 Mała Wieś – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Bogoria 
 Mała Wieś – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Kłodawa
 Mała Wieś – część wsi Rybno w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Przedecz
 Mała Wieś – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wolsztyńskim, w gminie Siedlec

Inne 
 Mała Wieś – gmina wiejska
 Mała Wieś – gromada
 Mała Wieś (przystanek kolejowy)

Zobacz też 
 Mała Wieś Dolna, Mała Wieś Górna, Mała Wieś przy Drodze, Nowa Mała Wieś 
 Średnia Wieś, Wielka Wieś
 Pałac w Małej Wsi